

Geografia

Niemcy 
 Lind – dzielnica Kolonii
 Lind – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Ahrweiler
 Lind – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Mayen-Koblenz

Stany Zjednoczone 
 Lind – miejscowość w stanie Waszyngton, w hrabstwie Adams
 Lind – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waupaca
 Lind (ang. Lind Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Roseau
 Lind (ang. Lind Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Grand Forks
 Lind (ang. Lind Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waupaca

Osoby 
 Björn Lind – szwedzki biegacz
 Carl Johan Lind – szwedzki lekkoatleta
 Caroline Lind – amerykańska wioślarka
 Don Lind – amerykański fizyk
 Espen Lind – norweski muzyk
 Georg Lind – niemiecki psycholog
 Jenny Lind – szwedzka śpiewaczka operowa

Zobacz też 
 Kleblach-Lind
 Lindt & Sprüngli